Camden County je název 4 okresů v USA:

 Camden County (Georgie)
 Camden County (Missouri)
 Camden County (New Jersey)
 Camden County (Severní Karolína)